|-
|(4001) Птолемей (Ptolemaeus) || 1949 PV || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(4002) Синагава (Shinagawa) || 1950 JB || 14 мая 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(4003) Шуманн (Schumann) || 1964 ED || 8 марта 1964 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(4004) Листьев (Listʹev) ||  || 16 сентября 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(4005) Дягилев (Dyagilev) ||  || 8 октября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(4006) Сандлер (Sandler) || 1972 YR || 29 декабря 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(4007) Эвриал (Euryalos) || 1973 SR || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(4008) Корбин (Corbin) || 1977 BY || 22 января 1977 || Сан-Хуан || -
|-
|(4009) Дробышевский (Drobyshevskij) ||  || 13 марта 1977 ||  Крым || Черных Н. С.
|-
|(4010) Никольский (Nikolʹskij) ||  || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(4011) Бахарев (Bakharev) ||  || 28 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(4012) Geballe ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(4013) Огирия (Ogiria) ||  || 21 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(4014) Хейзмен (Heizman) ||  || 28 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(4015) Вильсон-Харрингтон (Wilson-Harrington) || 1979 VA || 15 ноября 1979 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(4016) Самбра (Sambre) || 1979 XK || 15 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, E. R. Netto
|-
|(4017) Диснея (Disneya) ||  || 21 февраля 1980 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(4018) Братислава (Bratislava) || 1980 YM || 30 декабря 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(4019) Klavetter ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(4020) Dominique ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(4021) Dancey ||  || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4022) Нонна (Nonna) ||  || 8 ноября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(4023) Ярник (Jarnik) || 1981 UN || 25 октября 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(4024) Ronan || 1981 WQ || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4025) Ridley || 1981 WU || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4026) Beet ||  || 30 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4027) Mitton || 1982 DN || 21 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4028) Pancratz ||  || 18 февраля 1982 || Сокорро || Taff, L. G.
|-
|(4029) Bridges ||  || 24 мая 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(4030) Архенгольд (Archenhold) ||  || 2 марта 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(4031) Mueller || 1985 CL || 12 февраля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(4032) Чаплыгин (Chaplygin) ||  || 22 октября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(4033) Яцугатакэ (Yatsugatake) || 1986 FA || 16 марта 1986 || Kobuchizawa || М. Иноуэ, О. Мурамацу
|-
|(4034) Вишну (Vishnu) || 1986 PA || 2 августа 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(4035) 1986 WD || 1986 WD || 22 ноября 1986 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(4036) Whitehouse ||  || 21 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(4037) Икея (Ikeya) || 1987 EC || 2 марта 1987 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(4038) Кристина (Kristina) ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|(4039) Сосэки (Souseki) || 1987 SH || 17 сентября 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(4040) Пёрселл (Purcell) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4041) Miyamotoyohko ||  || 19 февраля 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(4042) Охотск (Okhotsk) ||  || 15 января 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|(4043) Perolof || 1175 T-3 || 17 октября 1977 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(4044) Erikhog || 5142 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(4045) Lowengrub || 1953 RG || 9 сентября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(4046) Swain || 1953 TV || 7 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(4047) Чанъэ (Chang'E) ||  || 8 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(4048) Samwestfall || 1964 UC || 30 октября 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(4049) Норагаль (Noragalʹ) ||  || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(4050) Mebailey || 1976 SF || 20 сентября 1976 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист, Rickman, H.
|-
|(4051) Хатанака (Hatanaka) || 1978 VP || 1 ноября 1978 || CERGA || К. Томита
|-
|(4052) Crovisier ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(4053) Черкасов (Cherkasov) ||  || 2 октября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(4054) Турнов (Turnov) || 1983 TL || 5 октября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
|(4055) Магеллан (Magellan) ||  || 24 февраля 1985 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(4056) Тимуорнер (Timwarner) ||  || 22 марта 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4057) Демофон (Demophon) || 1985 TQ || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4058) Сесилгрин (Cecilgreen) || 1986 JV || 4 мая 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4059) Бальдр (Balder) ||  || 29 сентября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(4060) Дипил (Deipylos) ||  || 17 декабря 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст, Pizarro, G.
|-
|(4061) Мартелли (Martelli) ||  || 19 марта 1988 || Ла-Силья || В. Феррери
|-
|(4062) Скиапарелли (Schiaparelli) || 1989 BF || 28 января 1989 || Сан-Витторе || -
|-
|(4063) Эвфорбо (Euforbo) ||  || 1 февраля 1989 || Сан-Витторе || -
|-
|(4064) Марджори (Marjorie) || 2126 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(4065) Мейнел (Meinel) || 2820 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(4066) Хаапавеси (Haapavesi) || 1940 RG || 7 сентября 1940 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(4067) Михельсон (Mikhelʹson) || 1966 TP || 11 октября 1966 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(4068) Менесфей (Menestheus) || 1973 SW || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(4069) Blakee (Blakee) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(4070) Розов (Rozov) ||  || 8 сентября 1980 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(4071) Ростовдон (Rostovdon) ||  || 7 сентября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(4072) Яёи (Yayoi) ||  || 30 октября 1981 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(4073) Ruianzhongxue ||  || 23 октября 1981 || Нанкин || -
|-
|(4074) Шарков (Sharkov) ||  || 22 октября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(4075) Свиридов (Sviridov) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(4076) Dorffel ||  || 19 октября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(4077) Асука (Asuka) ||  || 13 декабря 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(4078) Полакис (Polakis) || 1983 AC || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(4079) Бриттен (Britten) || 1983 CS || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4080) Галинский (Galinskij) || 1983 PW || 4 августа 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(4081) Типпетт (Tippett) ||  || 14 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4082) Swann ||  || 27 ноября 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(4083) Джоди (Jody) || 1985 CV || 12 февраля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(4084) Hollis || 1985 GM || 14 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4085) Вейр (Weir) || 1985 JR || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(4086) Подалирий (Podalirius) ||  || 9 ноября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(4087) Пярт (Part) ||  || 5 марта 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4088) Баггесен (Baggesen) || 1986 GG || 3 апреля 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(4089) Гэлбрейт (Galbraith) || 1986 JG || 2 мая 1986 || Паломар || Паломар
|-
|(4090) Ржишегвезд (Říšehvězd) ||  || 2 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
|(4091) Lowe ||  || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(4092) Тюр (Tyr) ||  || 8 октября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(4093) Bennett || 1986 VD || 4 ноября 1986 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|(4094) Aoshima || 1987 QC || 26 августа 1987 || Shizuoka || М. Кидзава, В. Какэи
|-
|(4095) Ishizuchisan || 1987 SG || 16 сентября 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(4096) Кусиро (Kushiro) || 1987 VC || 15 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|(4097) Tsurugisan || 1987 WW || 18 ноября 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(4098) Thraen ||  || 26 ноября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(4099) Wiggins ||  || 13 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(4100) Сумико (Sumiko) || 1988 BF || 16 января 1988 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|}